MKR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Meekatharra, Meekatharra (Western Australia), Australia